Каморный — фамилия.

Известные носители 
 Каморный, Александр Николаевич (1920—1985) — бригадир комплексной бригады Елизовского строительно-монтажного управления треста «Камчатсельстрой», Герой Социалистического Труда.
 Каморный, Юрий Юрьевич (1944—1981) — советский актёр.

См. также 
 Каморзин, Борис Борисович  (род. 1966) — российский актёр, пианист.